(Elles sont libres, les pensées)<ref>[https://miamondo.org/2016/09/15/die-gedanken-sind-frei-elles-sont-libres-les-pensees/ Die Gedanken sind frei (Elles sont libres les pensées)]</ref> est une chanson allemande sur la liberté d'opinion. Les paroles et la mélodie ont été publiés pour la première fois dans l'anthologie Lieder der Brienzer Mädchen, imprimée à Berne, en Suisse, entre 1810 et 1820. 

Le parolier et le compositeur originaux sont inconnus. La version la plus connue, Aus Neukirch bei Schönau, a été publiée par Hoffmann von Fallersleben dans sa collection  Schlesische Volkslieder mit Melodien de l'année 1842.

Cette chanson a été interprétée par Leonard Cohen et Freddy Quinn et reprise après l'attentat contre Charlie Hebdo de janvier 2015 par un collectif d'artistes alsaciens de l'association Musical Comédie.

Paroles
 Les différentes versions historiques 

 Melodie 

La mélodie dans la variante des Schlesischen Volkslieder'' de 1842 :

Notes et références

Liens externes 
 Version chorale, en allemand, français, et autres langues, sur You Tube

Chanson allemande
Histoire culturelle de l'Allemagne